Кончіта Мартінес виграла титул, перемігши у фіналі Барбару Паулюс з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Катарина Малеєва (півфінал)
  Барбара Паулюс (фінал)
  Сабрина Голеш (чвертьфінал)
  Ангелікі Канеллопулу (1-ше коло)
  Сандра Вассерман (чвертьфінал)
  Кончіта Мартінес (переможниця)
  Анн Девріє (півфінал)
  Іва Бударжова (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Vitosha New Otani Open Draw

Vitosha New Otani Open
Тур WTA 1988